Магистральный — название населённых пунктов в России:

 Магистральный — посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Магистральный — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Магистральный — посёлок в Белоглинском районе Краснодарского края.
 Магистральный — посёлок в Омском районе Омской области.
 Магистральный — село в Игринском районе Удмуртии.